El término CDR puede referirse:

 En nutrición, a la cantidad diaria recomendada;
 En computación, al formato CDR de gráfico vectorial (Corel Draw);
 Al CD-R, un formato de CD regrabable;
 A la instrucción cdr del lenguaje de programación Lisp;
 A los Comités de Defensa de la Revolución, en Cuba;
 A los Comités de Defensa de la Revolución, creados a imitación de los anteriores en Burkina Faso;
 A los Comités de Defensa de la República, en Cataluña, España;
 Al certificado de depósito reprogramable, en Ecuador;
 A Chris Douglas-Roberts, un jugador de la NBA, apodado CDR [sidiér];
 Al campo de distorsión de la realidad;
 Al Call Detail Record, o Registro Detallado de Llamadas, usado en PBX como Asterisk;
 Al Comité Europeo de las Regiones (CDR).
 A los Centros De Reparto, en Perú, si es equivocado corrijan.